Filice ist ein polnischer Orts- bzw. Familienname:
 Filice (Działdowo), Dorf im Powiat Działdowski, Wloiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1920 und 1939 bis 1945: Fylitz, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Filice (Gánovce) (deutsch: Fillendorf, Filsdorf), Ortsteil der Gemeinde Gánovce im Okres Poprad, Prešovský Kraj, Slowakei

 Ernest Charles Filice, siehe Ernie Felice